Een overzicht van RSC Anderlecht in het seizoen 1968/69, waarin de club voor het eerst sinds 1958 niet in de top drie eindigde.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 1968-1969 deelnam.

Transfers

Zomer

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (jaarb): geplaatst voor Beker der Jaarbeurssteden

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

Externe links
Officiële site

RSC Anderlecht naar seizoen